Perpetuum mobile — Вічний двигун

 Perpetuum mobile — коротка музична форма, складена так, що вона не має чіткого початку чи кінця і може бути повторена без перерви. Назву ввів Нікколо Паганіні (Moto Perpetuo Op.11).
 «Perpetuum mobile» — оркестр на засадах антрепризи, створений І. Блажковим. Існував 1983—2002.
 «Perpetuum mobile» — оркестр ЛНМА. Існував 1992—2012 (назва «РМ.» від 1994).
 «Perpetuum mobile» — альбом групи Einstürzende Neubauten (2004).

Посилання